O Campeonato Carioca Feminino de 1979 foi uma competição brasileira de basquete organizada pela Federação de Basquetebol do Estado do Rio de Janeiro. O  foi o campeão carioca de 1979

Ver também 
 Novo Basquete Brasil

Ligações externas 
Site Oficial da BasketRio

1979
Basquetebol de 1979 no Brasil